Bernatz ist der Familienname folgender Personen:
 August Bernatz (1828–1905), deutscher Architekt
 Matthäus Bernatz (1800–1882), deutscher Hydrotechniker
 Karl Bernatz (1831–1898), deutscher Architekt
 Johann Martin Bernatz (1802–1878), deutscher Landschaftsmaler